В парному розряді жіночого тенісного турніру Virginia Slims of Jacksonville 1972, facente parte del Virginia Slims Circuit 1972, ha avuto come vincitrici Джуді Тегарт-Далтон і Карен Крантцке виграли титул, у фіналі перемігши пару Вікі Бернер і Біллі Джин Кінг 7-5, 6-1.

Основна сітка

Посилання 

Virginia Slims of Florida